Diverzija (iz latinskog jezika diversus: = „različito“, „raznoliko“) označava distrakciju, devijaciju, ili neočekivani napad. Na engleskom govornom području pojam diversion znači „izmjena“ ili „preusmjeravanje“ a koristi se i kao dio pravnog jezika. 

Za vrijeme hladnog rata označavao je pokrete iz podzemlja u smislu razgradnje jedne države (sabotaže) i primjerice u real-socijalističkim državama koritio se kao opis za one snage koje su djelovale protiv socijalističkog poretka i njihovih vojnih postrojaba.

Iznenadna je prikrivena i neočekivana aktivnost, djelovanje ili borbena radnja usmjerena na podrivanje, slabljenje ili uništavanje snaga, sredstava ili drugih vrijednosti protivnika. Može biti vojna, politička, ekonomska i dr. 

Vojna diverzija poseban je i specifičan oblik i način izvođenja borbenih djelovanja, izrazito ofenzivna, koji primjenjuju najčešće posebno organizirane, obučene i opremljene snage (diverzantske postrojbe; specijalne postrojbe), a mogu i drugi dijelovi oružanih snaga.

Izvori 
 Opća i nacionalna enciklopedija

Politika
Vojna znanost